Ини (ი, ) — девятая буква современного грузинского алфавита и десятая буква классического грузинского алфавита.

Использование 
В грузинском языке обозначает звук . Числовое значение в изопсефии — 10 (десять).

Также используется в грузинском варианте лазского алфавита, используемом в Грузии. В латинице, используемой в Турции, ей соответствует i.

Ранее использовалась в абхазском (1937—1954) и осетинском (1938—1954) алфавитах на основе грузинского письма, после их перевода на кириллицу в обоих случаях была заменена на и.

Во всех системах романизации грузинского письма передаётся как i. В грузинском шрифте Брайля букве соответствует символ ⠊ (U+280A).

Грамматика 
 И — окончание именительного падежа.
 Ис — местоимение 3-го лица ед.ч. (он, она, оно).
 Икх — указательное местоимение «там».

Написание

Порядок начертания

Кодировка 
Ини асомтаврули и ини мхедрули включены в стандарт Юникод начиная с самой первой его версии (1.0.0) в блоке «Грузинское письмо» () под шестнадцатеричными кодами U+10A8 и U+10D8 соответственно.

Ини нусхури была добавлена в Юникод в версии 4.1 в блок «Дополнение к грузинскому письму» () под шестнадцатеричным кодом U+2D08; до этого она была унифицирована с ини мхедрули.

Ини мтаврули была включена в Юникод в версии 11.0 в блок «Расширенное грузинское письмо» () под шестнадцатеричным кодом U+1C98.

Примечания

Литература 
 Mchedlidze, T. I. The restored Georgian alphabet. — Fulda, Germany, 2013
 Mchedlidze, T. II. The Georgian script; Dictionary and guide. — Fulda, Germany, 2013
 Machavariani, E. Georgian manuscripts. — Tbilisi, 2011

Ссылки